Яросла́в Влади́мирович Аска́ров () — российский хоккеист, вратарь команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Клубная карьера 
Воспитанник омского «Авангарда». В 11 лет переехал в Санкт-Петербург, в 2015—2018 годах играл за юношескую команду «Бульдоги». В сезоне 2018/19 играл в команде МХЛ «СКА-Варяги».

В сезоне 2019/20 — игрок команды ВХЛ «СКА-Нева». 27 ноября 2019 года в возрасте 17 лет дебютировал в КХЛ в составе СКА, в домашнем матче против «Сочи» (4:2) отразив 23 броска из 25. Он стал вторым самым молодым голкипером, дебютировавшим в КХЛ после Ильи Сорокина из новокузнецкого «Металлурга» в 2013 году.

В сентябре 2020-го года был признан лучшим вратарём и лучшим новичком недели при коэффициенте надёжности 0,74.

В ноябре Аскаров установил рекорд СКА без пропущенных шайб для вратарей моложе 19 лет, побив установленный в 1983-м году рекорд Евгения Белошейкина. Серия составила 144 минуты и 41 секунду. Также 18-летний Аскаров улучшил свой личный рекорд более чем на 50 минут: в начале сезона на его счету была серия из 91 минуты и 40 секунд без пропущенных шайб.

После возвращения с молодёжного чемпионата мира отразил 17 из 18 бросков в игре с «Сочи». Вскоре он был отправлен в ВХЛ.

В сезоне 2020/21 провёл 9 матчей за СКА при проценте отражённых бросков 95,1 %. Также провёл 6 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», в конце сезона играл в МХЛ за «СКА-1946».

В сезоне 2021/22 провёл шесть матчей за СКА и лишь 9 за «СКА-Неву». В плей-офф провёл только 3 матча, уступив место Дмитрию Николаеву. 91,3 % отражённых в КХЛ и 89,9 % в ВХЛ.

В преддрафтовом рейтинге НХЛ Крэйга Баттона Аскаров котировался шестым, а в рейтинге Sportsnet одиннадцатым.

На драфте НХЛ 2020 года был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Это стало лучшим результатом в истории драфтов для голкиперов из России. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Василевскому, которого «Тампа-Бэй» выбрала под общим 19-м номером в 2012 году.

В августе 2021 спортивное издание The Athletic поставило Аскарова на первое место в рейтинге наиболее перспективных вратарей.

3 мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс». А уже 16 мая подписал контракт с самими «Предаторз». 12 января 2023 года дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаль Канадиенс», став самым молодым вратарём в истории клуба.

Карьера в сборной 
Бронзовый призёр Кубка Глинки / Гретцки (2018), победитель и лучший вратарь турнира (2019).

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2019.

Стал серебряным призёр молодёжного чемпионата мира 2020.

На Кубке Карьяла 6 ноября 2020 года Аскаров в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 20 дней стал самым молодым вратарем-дебютантом в составе сборной России, побив предыдущее достижение Василевского. На следующие день он стал самым молодым вратарём в истории сборной, одержавшим победу по буллитам. Был признан лучшим вратарём турнира, пропустив три шайбы в трёх матчах.

В контрольном матче с Канадой перед МЧМ-2021 был признан лучшим игроком сборной, отразив все 22 броска. На турнире сборная России заняла четвёртое место, а процент отражённых бросков Аскарова составил 91,4 %. Во время матча со сборной Канады (0:5) Аскаров несколько раз потерял клюшку, что породило множество шуток и интернет-мемов. Так, в твиттере был создан аккаунт клюшки Аскарова. В общей сумме вратарь потерял клюшку на турнире 15 раз, из которых в пяти его команда пропустила. Позже сам Аскаров пошутил над собой, купив суперклей. Но несмотря на неудачную игру, Аскаров вместе с Семёном Чистяковым и Василием Подколзиным был назван лучшими игроками сборной.

После турнира был включён в список главных разочарований чемпионата по версии скаутов НХЛ.

На молодёжном чемпионате мира 2022 провёл два неудачных периода в матче против Швеции, где пропустил гол с первого же броска и отразил лишь 13 бросков из 16, после чего был заменён.

Личная жизнь 
В июне 2021 года женился, супругу зовут Александра.

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «СКА-Варяги»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»